Passagem ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Passagem (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Passagem (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte